Birn ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Müller-Birn (* 1976), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Laura Birn (* 1981), finnische Schauspielerin
 Ruth Bettina Birn (* 1952), deutsche Historikerin
 Willi Birn (1907–2000), deutscher Jurist und Regierungspräsident

BIRN bezeichnet:
 das Biomedical Informatics Research Network, ein nationales Forschungsnetzwerk für Biomedizin in den USA
 das Balkan Investigative Reporting Network, siehe Balkan Insight

Siehe auch:
 Byrne

Abkürzung